Cañas puede referirse a:

En astronomía 
 el cráter marciano Cañas;

En botánica 
 el nombre común de la planta Arundo donax;

 En lugares 
 el municipio de Amatlán de Cañas en México:
 la localidad de Cañas en La Rioja, España;
 el cantón de Cañas en Costa Rica:
 el distrito de Cañas en el cantón anterior:
 el municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, España;
 el corregimiento de Cañas , en Panamá;
Cañas (La Coruña)

 En personas 
 el matemático español José de Cañas, que enseñaba en Cádiz hacia 1690
 el tenista argentino Guillermo Cañas.
 el futbolista español Juan José Cañas;
 el futbolista español José Alberto Cañas Ruiz-Herrera, sobrino del anterior;
 Jordi Cañas político español dirigente de Ciudadanos

En repostería 
 el postre típico de regiones españolas: Cañas.